Луи Голлю (; ум. 22 октября 1595, Доль) — бургундский историк, автор первой капитальной монографии по истории графства Бургундского.

Биография 

Происходил из буржуазной семьи, жившей в большом бурге Пем, на правом берегу реки Оньон, считавшемся в XVI веке городом и посылавшем своих представителей на провинциальные штаты. Известно имя его матери — Мари Лефор (Marie Le Fort).

Голлю начал свое образование в Доле (вероятно, в коллеже), затем прервал его ради путешествия по Италии и Пиренейскому полуострову вместе со своим однокашником и покровителем Клодом де Лабомом. Вернувшись в бургундскую столицу, продолжил обучение, записавшись в университет для прохождения курса права.

Был адвокатом при Дольском парламенте. В 1570 году назначен преподавателем латинской литературы в Дольском университете; сохранил эту должность до конца жизни. В качестве «принципала» в 1570—1575 руководил «грамматическим коллежем». В 1572 году опубликовал в Лионе латинскую грамматику, посвятив ее архиепископу Безансонскому Клоду де Лабому. В 1589 году издал «Памятные слова» (Paroles mémorables), небольшую работу, ставшую библиографической редкостью.

Имя его первой жены неизвестно, а вторым браком Голлю женился на Антонии Вюрри, дочери и наследнице прежнего мэра Доля Этьена Вюрри.

В 1591 году был избран виконтом-майором (мэром) Доля. Переизбирался на этот пост в 1592 и 1595 годах. Умер 22 октября 1595, возможно, став жертвой эпидемии дизентерии.

Голлю первым предложил идею строительства канала Рона-Рейн, осуществленную через два столетия после его смерти.

Главное сочинение Луи Голлю «Исторические мемуары о секванской республике и принцах Вольного Графства Бургундии» создавалось в 1575—1590 годах, и было издано в 1592. Эта работа соединяет стиль средневековой хроники с элементами систематизированного изложения материала, и является одной из первых франкоязычных монографий, посвященных региональной истории. Недостатками этого произведения считают то, что автор не всегда беспристрастен, и нечасто цитирует источники.

Губернатор Безансона, раздраженный тем, что Голлю оспаривал статус его города, как столицы Франш-Конте, приказал публично сжечь книгу, и под угрозой штрафа запретил ее продавать в пределах своей юрисдикции. Голлю защищался от обвинений в «Мемуаре», упомянутом в каталоге манускриптов президента Шифле.

Экземпляры, изданные в 1647 году в Дижоне, отличаются лишь изменениями фронтисписа. «Исторические мемуары» были переизданы в 1846 году; последнее издание (репринт) вышло в 1978.

17 августа 1839 муниципальный совет Доля назвал одну из улиц именем историка.

Другие сочинения:

 Gemnasii Dolani Grammatica latina. — Lugduni, 1572, in-8°
 Paroles mémorables de quelques grands personnages, entre lesquelles sont plusieurs mots joyeux et rustiques. — Dole: A. Dominique, 1589, in-12°

Рукописи (для обучения его сына):

 Dictionnaire des personnes et des choses nommées dans l'histoire depuis sinq sent ans
 De Veterum philosophorum familiis, successionibus et regulis
 Sintagmata et institutiones œconomiæ litterariæ, rerumque politicarum et militarium
 Commentaires sur Pomponius Méla

Кроме этого, Голлю анонсировал издание «Жизни Филиппа II, короля Испании», которое так и не появилось.

Литература 

 Bousson de Mairet E. Notice biographique et littéraire sur Gollut // Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Arbois: August Javel, 1846, pp. VII—XVI
 Delsalle P. Le comté de Bourgogne vu par Loys Gollut // "Petite patrie". L'image de la région natale chez les écrivains de la Renaissance. — Genève: Droz, 2013. — ISBN 978-2600017152, pp.95—104 ]
 Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Dole: A. Dominique, 1592 
 Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Arbois: August Javel, 1846 
 Michaud J.-F., Michaud L.-G. Biographie universelle, ancienne et moderne. T. XVIII. — P.: L. G. Michaud, 1817, pp. 31—32 

Хронисты
Выпускники Университета Франш-Конте